Ани Лорак (род. 1978) — украинская певица, народная артистка Украины (2008)
 Лорак (коммуна) — коммуна во Франции
 Лорак-ан-Виваре — коммуна во Франции

См. также 
 Лоракс (значения)